Лиард — многозначный термин.

 Лиард — средневековая французская монета XIV—XVIII веков.
 Лиард (река) — река в Канаде.
 Лиард, леард, лепард — хищное животное, потомок самца-льва и самки леопарда.